Black Knight má více významů:
 Černý rytíř – americký historický film
 Black Knight (raketa) – raketa, která byla součástí britského raketového programu v roce 1950
 Black Knight (satelit) – neznámý objekt, který se údajně pohybuje na polární oběžné dráze kolem Země
 Black Knight (komiks) – komiks od společnosti Marvel Comics
 Black Knight (kůň) – australský dostihový kůň